Mniszków (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Opoczyński
 Mniszków (Łódź), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Opoczyński